Existem 31 subspécies de Canis lupus (lobo) a saber:
)

Europa, Ásia e  Australásia

América

Cosmopolita  

Lobos
|}